Ponte Mammolo – quartiere di Roma
Ponte Mammolo – ponte di Roma
Ponte Mammolo – stazione della metropolitana di Roma